Vaux Saint Cyr ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Carra de Vaux Saint Cyr (1888–1954), französischer Diplomat
 Gaston Albert Joseph Marie Moisson de Vaux Saint Cyr (1875–1953), französischer Diplomat